Макарино — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположено в 11 км к западу от Пскова и в 6 км к северо-западу от Неёлово. Примыкает к северу деревни Дуброво.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района